Сергей Александрович Фролов () — российский театральный и киноактёр, лауреат Государственной премии РФ (2003).

Биография 
Сергей Фролов родился в Москве. Окончил музыкальную школу при Московской консерватории по классу гобоя в 1991 году, затем продолжил обучение в Консерватории.

В 1999 году закончил РАТИ, актёрско-режиссёрский факультет, курс Марка Захарова.

Дебютировал на театральной сцене в Ленкоме — в спектакле «Жестокие игры» и на протяжении девяти лет служил в этом театре.

В кино снимается с 1999 года. Главные роли в фильмах «Дальний свет» (2003), «Иванов и Рабинович» (2004), «Девять признаков измены» (2008), «Химик» (2010). Известен по участию в телесериале «Папины дочки» и телепрограмме «Весёлые баксы», которую вёл в 2004—2005 годах на канале Ren-TV. Также недолгое время в 2005 году был ведущим утреннего канала «УтRENник».

Фильмография 
 2022 — Художник (сериал) ― Анатолий Боков, натурщик
 2022 — Нина ― эксперт
 2022 — Исправление и наказание ― Самсон Ляпко («Шнырь»), заключённый
 2021 — Угрюм-река ― Мирон (Богомаз), каторжный бродяга
 2021 — Большая секунда ― гость у Назара
 2021 — Доктор Лиза — Яша
 2021 — Седьмая симфония — Павел Семёнов, гобоист
 2020 — Идеальная семья — Юркий
 2019 — Условный мент — Владимир Сергеевич Акулов, старший мастер Жилкомсервиса
 2019 — Неоконченный бой ― директор хлебозавода
 2018 — Теория вероятности (Игрок) — Павел Сергеевич (дядя Паша), официант казино
 2017 — Язычники — гобоист
 2017 — Везучий случай! — Николай, шофёр грузовика
 2016 — День до… — Слава, любовник Ларисы
 2015 — Пуанты для плюшки — Алексей, кондитер
 2015 — Подлец — Лука
 2015 — Пасечник-2 — Тарас Сергеевич Борисенко, начальник следственного отдела, майор
 2015 — Медсестра — Фёдор-Георгий Пашков, пешеход-автоподставщик
 2015 — Любовная сеть — Лёня Грачёв
 2015 — Закон каменных джунглей — участковый
 2014 — Ч/Б — Смирнов, лейтенант
 2014 — Старшая дочь — Харитоша, осведомитель
 2014 — Кодекс чести-7 — Гоша Бурчихин
 2013 — Стройка — Миша, бригадир рабочих
 2013 — Пётр Лещенко. Всё, что было… — Жорж Ипсиланти, пианист
 2013 — Пепел — Гоша Скрябин, землемер, деревенский дурачок
 2013 — Папа напрокат — Илья Соломатин, папа Васи
 2013 — Кремень. Освобождение
 2013 — Иуда — Апостол Фома
 2012 — Шпион — Юшка
 2012 — Человек-приманка
 2012 — Три товарища — Юра Водяхин, судмедэксперт
 2012 — Собачья работа — Коля Величко, сосед Смагина
 2012 — Берега — Алексей Николаевич Бредихин (Леший), налётчик
 2011 — Ялта-45 — хриплый майор
 2011 — Пуля-дура — 5 — Найдёнов
 2011 — Лучшее лето нашей жизни — Вадим
 2011 — Казнокрады — Николай Максимович Павленко
 2011 — Если бы да кабы — мент Лёха
 2011 — Ёлки-2 (киноальманах) — полицейский
 2011 — Ромео и Алёна
 2011 — Дикий-2
 2011 — Безумный юбилей — Сергей, сын Андрея Николаевича
 2010 — Химик — Вадим Белов, друг и сообщник Дмитрия
 2010 — Плен страсти — Петр Крючков
 2010 — Не надо печалиться — Гриша Фаусов, участковый
 2010 — Москва. Центральный округ-3
 2010 — Масквичи
 2010 — Женские мечты о дальних странах — Алексей Маклаков, студенческий друг Вадима
 2010 — Дочь якудзы — жених
 2010 — Гаражи — мужик в КПЗ
 2009 — Хранитель
 2009 — Пуля-дура — 3 — Найдёнов
 2009 — Пуля-дура — 2 — Найдёнов
 2009 — Пёстрые сумерки — Миша Пустовой, продавец в музыкальном магазине
 2009 — Пелагия и белый бульдог — секундант
 2008 — Тяжёлый песок — Янкель
 2008 — Сорокапятка (Украина) — диверсант-радист
 2008 — Разведчики. Последний бой — немец-радист
 2008 — Пуля-дура — 1 — Найдёнов, оперативник
 2008 — Плюс один — мужик в троллейбусе
 2008 — Индиго
 2008 — Девять признаков измены — Коля
 2007—2011 — Папины дочки — профессор психологии Зубчинский
 2007 — Юбилей — режиссёр
 2006 — Три девушки (Азербайджан, Германия, Россия)
 2006 — Сыщики-5 — Олег
 2006 — Кто приходит в зимний вечер… — директор фирмы
 2006 — Кошачий вальс — Максим Львович, директор фабрики мягкой игрушки
 2006 — Конец света — Гена Соколов
 2006 — Грозовые ворота — розовощёкий дядька
 2005 — Счастье ты моё — Безруков
 2005 — Первый после Бога — кок
 2005 — Мистификация (фильм-спектакль) — Повар+Мокий Кифович
 2005 — Королевские игры (фильм-спектакль) — слуга
 2005 — Безумный день, или Женитьба Фигаро (фильм-спектакль) — судья Бридуазон
 2004 — Формула — Авдей Глебов
 2004 — Ландыш серебристый 2 — Коля
 2004 — Иванов и Рабинович — Василий Петрович Иванов, по жене Рабинович
 2003 — Чай, кофе, потанцуем… — Юра
 2003 — Сыщики-2 — Ред
 2003 — Смеситель — Серёга
 2003 — Северный сфинкс — Боровитинов
 2003 — Прощание в июне — Гомыра, студент-дипломник биологического факультета
 2003 — Ключ от спальни — лающий извозчик
 2003 — Игры мотыльков — Кабан
 2003 — Замыслил я побег — Верёвкин
 2003 — Дальний свет (Германия) — Дмитрий
 2002 — Шут Балакирев (фильм-спектакль) — Иван Балакирев
 2002 — Олигарх — пионервожатый
 2002 — Мужская работа 2 — Ислам Худойназаров, следователь прокуратуры Душанбе
 2002 — Копейка — художник
 2002 — Азазель — привратник в университете
 2001 — Времена не выбирают — Славик Павловский
 2000 — Истинные происшествия, или Безумный день монтёра (Россия, Азербайджан) — любопытствующий
 1999 — Утро не время для девочек (короткометражный)

Театральные работы 
Театр им. Станиславского

Поплавский, Берлиоз, Бенгальский, Азазелло — «Мастер и Маргарита», М. А. Булгаков

Театр «Квартет И»

Кушак — «Утиная охота», А.Вампилов (2010)

Награды 
 Лауреат Государственной премии РФ (2003).
 Премия театрального фестиваля «Московские дебюты» за 2000 в категории «Лучшая мужская роль» за роль Терентия в спектакле «Жестокие игры».
 Премия фонда им. Смоктуновского — за лучшую главную роль в спектакле «Шут Балакирев» (2002).
 Чайка (номинация «Прорыв») — За лучший дебют (2002).
 Премия фонда О. П. Табакова — за роль Билли в спектакле «Затмение» (2006).
 Премия на фестивале «Амурская осень» — за лучшую роль второго плана (спектакль «Утиная охота», 2012).

Ссылки 
 Сергей Фролов на rustars.tv
  Сергей Фролов пожаловался, что его с семьей выселили из квартиры/ РИА-Новости

Актёры России